— японская ранобэ, написанная и иллюстрированная Хосукэ Нодзири. Роман впервые издавался компанией Fujimi Shobo и выходил в ежемесячном журнале Monthly Dragon Magazine с 25 марта 1995 года по 25 августа 2007 года. Позже на основе сюжета романа студией Mook Animation был выпущен аниме-сериал. 12 серий транслировались по каналу WOWOW с 27 февраля по 17 мая 2007 года. Сериал был создан при содействии Японского агентства аэрокосмических исследований в том числе и известного астронавта Наоко Ямадзаки, которая озвучивала персонажа в 7 серии. Роман и аниме-сериал были переведены на английский язык компаниями Viz Media и Bandai Entertainment.

Сюжет 
Главная героиня Юкари Морита — самая обычная школьница мечтала сдать экзамены и устроить собственную жизнь. Юкари также пытается найти собственного отца, который исчез ещё до её рождения и это приводит её в ракетный центр на Соломоновых островах. Так как один из испытателей сбежал Юкари убеждают присоединиться к программе и стать женщиной-космонавтом. Она начинает проходить ускоренные подготовки, однако главной проблемой для героини становится её физическая недостаточность.

Роли озвучивали 
 Эри Сэндай — Юкари Морита
 Хитоми Набатамэ — Мацури
 Сидзука Хасэгава — Аканэ Миура
 Матико Тоёсима — Мотоко Михара
 Маюми Янагисава — Сацуки Асахикава
 Такаюки Суго — Исао Насуда

Музыка 
 Открытие: «RISE» исполнила ICHIKO
 Концовка (#1): «Ashite Iki no Bus ni Notte» исполнила misae (эп. 1-11)
 Концовка (#2): «Waratte!» («Smile!») исполнила ICHIKO (эп. 12)

Список томов ранобэ

Список эпизодов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт